

Persone 
 Casper Van Dien – attore statunitense
 Elsa van Dien – astronoma neerlandese
 Grace Van Dien – attrice statunitense

Altro 
 Casa Van Dien – edificio storico nel New Jersey, Stati Uniti